Van Dijk puede referirse a:

 Dick van Dijk (1946 - 1997), futbolista neerlandés;
 Teun van Dijk, lingüista neerlandés;
 Stefan Van Dijk  (1976-), ex ciclista holandés;
 Ellen van Dijk (1987-), ciclista neerlandesa;
 Virgil van Dijk (1991-), futbolista neerlandés; o
Marina van Dijk (1986-) deportista neerlandesa.